Чакветадзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Чакветадзе Анна Джамбулілівна (*1987) — російська тенісистка.
 Гіоргі Чакветадзе (*1999) — грузинський футболіст.
 Чакветадзе Давит Гочайович (*1992) — грузинський та російський борець греко-римського стилю.

Грузинські прізвища